Justin Smith (Amerikaans acteur, 1921) (1921-1986), Amerikaans acteur
 Justin Smith (schrijver) (1972), Amerikaans schrijver
 Justin Smith (Australisch acteur) (1976), Australisch acteur
 Justin Smith (producer) (1978), Amerikaanse producer werkend onder artiestennaam Just Blaze
 Justin Smith (Amerikaans acteur, 1980) (1980), Amerikaans acteur
 Justin Smith (darter) (1997), Welsh darter
 Justin Smith (voetballer) (2003), Canadees-Franse voetballer